

Patronyme

 Anton Joos (1900-1999), un homme politique est-allemand
 Gillis Joos (1390-1460), un architecte brabançon
 Gustaaf Joos (1923-2004), un cardinal belge
 Louis Joos (1806-1880), un homme politique français
 Louis Joos (1940- ), un auteur de bande dessinée et un illustrateur belge
 Norbert Joos (1960-2016), un alpiniste suisse
 Verena Jooß (1979-), une coureuse cycliste allemande

Prénom 
Joos est un prénom masculin d'origine flamande. Il se traduit en français par . Il peut faire référence à:
 Joos de Beer (-1591), un graveur néerlandais
 Joos de Damhouder (1507–1581), un avocat, auteur et haut fonctionnaire
 Joos de Momper, (1564-1635), un artiste-peintre flamand
 Joos de Moor ou Joost de Moor (circa 1548-1618), un vice-amiral néerlandais, le fils de Jan de Moor (-1573), premier vice-admiral de Zélande
 Joos de Rijcke, Jodoco Rique ou Jodoco Ricci (1498-1578), un missionnaire et historien
 Joos van Cleve (1485/1490-1540 ou 1541), un peintre flamand de l'École d'Anvers
 Joos van Craesbeeck (ca. 1605/1606–ca. 1660), un boulanger et peintre baroque flamand
 Joos van Ghistele (1446-1516), un explorateur et écrivain flamand

Hydrologie 
 Le Joos, un affluent gauche du gave d'Oloron en provenance de Barcus dans la province basque de Soule (Pyrénées-Atlantiques)

Voir aussi